46th Infantry Division – divisione dell'esercito britannico
 46th Infantry Division – divisione dell'esercito statunitense